

Аксарінське сільське поселення — сільське поселення, Заїнський район, Татарстан
 Аксарінське сільське поселення — сільське поселення, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія